Chapelle Notre-Dame est la désignation de plusieurs chapelles :

Chapelle Notre-Dame à Biévène (Brabant flamand)
 Chapelle Notre-Dame de Montaigu à l'abbaye de Villers-la-Ville (Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame de Foy à Genappe (Brabant wallon)
 Chapelle Notre-Dame del Pilar de Salles à Chimay (province de Hainaut)
 Chapelle Notre-Dame de Luxembourg à Torgny (province de Luxembourg)

Chapelle Notre-Dame de Montserrat à Rio de Janeiro.



Alsace
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne de Blotzheim (Haut-Rhin)

Aquitaine
 Chapelle Notre-Dame-des-Cyclistes à Labastide-d'Armagnac (Landes)
 Chapelle Notre-Dame-du-Rugby à Larrivière-Saint-Savin (Landes)

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Chapelle Notre-Dame de Briailles à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)
 Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Champeillant à Féternes (Haute-Savoie)
 Chapelle Notre-Dame des Anges à Mégevette (Haute-Savoie)
 Chapelle Notre-Dame-des-Prisonniers d'Avoriaz à Morzine (Haute-Savoie)
 Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Refuge du Turchon à  Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie)

Bourgogne
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Lugny (Saône-et-Loire)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Nevers (Nièvre)

Bretagne
 Chapelle Notre-Dame de Beauvais au Theil-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
 Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel à Bono (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bel-Air, sur le mont Bel-Air, point culminant des Côtes-d'Armor
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche à Theix (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre à Rohan (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Châteaulin (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté à Combrit (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame de La Clarté à Kervignac (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de La Clarté à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
 Chapelle Notre-Dame de La Clarté à Plonévez-Porzay (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame-du-Cloître à Quistinic (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Coat-an-Poudou à Melgven (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame de Cran à Treffléan (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Crénénan à Ploërdut (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs à Languidic (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs à Plouay (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs à Plouharnel (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame du Guelhouit à Melrand (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Kerdévot en Ergué-Gabéric (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame de Kerdroguen à Colpo (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Kerven en Trégunc (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon (Finistère))
 Chapelle Notre-Dame-de-Légevin à Nostang (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame de Locmaria-an-Hent à Saint-Yvi (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen à Guénin (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame des Orties à Pluvigner (Morbihan)
 Chapelle de Notre-Dame de la Peinière, lieu de pèlerinage à Saint-Didier (Ille-et-Vilaine)
 Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour à Camaret-sur-Mer (Finistère)
 Chapelle Notre-Dame-de-Tréavrec à Brech (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-de-Trescoët à Caudan (Morbihan)
 Chapelle Notre-Dame-de-Vérité à Caudan (Morbihan)

Franche-Comté
 Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (Haute-Saône)
 Chapelle Notre-Dame-du-Foyer de Besançon (Doubs)
 Chapelle Notre-Dame du Mont de Thoraise (Doubs)

Hauts-de-France
 Chapelle Notre-Dame-de-Monflières à Bellancourt dans la Somme
 Chapelle Notre-Dame à Bovelles dans la Somme
 Chapelle Notre-Dame-des-Vertus à Nampty dans la Somme
 Chapelle Notre-Dame des Dunes à Dunkerque

Île-de-France
 Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac, à Paris
 Chapelle Notre-Dame des Flammes, ancienne chapelle de Meudon, aujourd'hui détruite

Lorraine 
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne-Fontaine de Domjevin (Meurthe-et-Moselle)
 Chapelle Notre-Dame-des-Bois d'Erbsenthal (Moselle)
 Chapelle Notre-Dame-de-Fatima de Siersthal (Moselle)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Philippsbourg (Moselle)
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Mouterhouse (Moselle)
 Chapelle Notre-Dame de l'Europe dans le village détruit de Fleury-devant-Douaumont près de Verdun.

Normandie
 Notre-Dame-des-Flots, à Sainte-Adresse (Seine-Maritime)
 Chapelle Notre-Dame de la Route à Sainte-Marguerite-d'Elle

Occitanie 
Chapelle de Notre-Dame-de-Lers d'Anla, à Anla (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame-de-l'Assomption-du-Plan, à Aragnouet (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de Pouey-Laün, à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
Notre-Dame de Médoux, à Asté (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de La Mongie, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de Bacarisse, à Cadéac (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de Pène-Tailhade, à Cadéac (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de Pitié de Cadeilhan, à Cadeilhan-Trachère (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame du Plan d'Ilheu, à Gaudent (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame de-la-Délivrance de Guchan, à Guchan (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame-du-Bouchet de Guchen, à Guchen (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame-de-Garaison, à Monléon-Magnoac (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame-de-Nouillan, à Montoussé (Hautes-Pyrénées)
Chapelle Notre-Dame des Neiges de Ris, à Ris (Hautes-Pyrénées)
 Chapelle Notre-Dame-de-Cahuzac à Gimont dans le Gers.
 Chapelle Notre-Dame de Rocamadour dans le Lot.
 Ancienne chapelle Notre-Dame du Port à Souillac dans le Lot,

Pays de la Loire
 Chapelle Notre-Dame-des-Ardilliers, à Saumur
 Chapelle Notre-Dame de la Faigne, près de Pontvallain (Sarthe)
 Chapelle de Notre-Dame de la Gasnerie à Andouillé (Mayenne)
 Chapelle Notre-Dame-la-Blanche à Guérande (Loire-Atlantique)

Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Alpes-de-Haute-Provence
 Chapelle Notre-Dame de l'Ortiguière au Revest-du-Bion
 Chapelle Notre-Dame de Vers-la-Ville à Annot
 Chapelle Notre-Dame de la Baume à La Palud-sur-Verdon
 Chapelle Notre-Dame-des-Anges de Lurs à Lurs
 Chapelle Notre-Dame des Pénitents à Mane
 Chapelle Notre-Dame de Beauvoir à Moustiers-Sainte-Marie
 Chapelle Notre-Dame de Dromon à Saint-Geniez
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Roche à Villeneuve

 Hautes-Alpes
 Chapelle Notre-Dame de Bois-Vert à La Fare-en-Champsaur
 Chapelle Notre-Dame-des-Neiges de Puy-Saint-Pierre à Puy-Saint-Pierre

 Bouches-du-Rhône
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à Cabriès (Calas)
 Chapelle Notre-Dame de Pitié à Marignane

 Var
 Chapelle Notre-Dame de Benva à Lorgues
 Chapelle Notre-Dame de Florielle à Tourtour
 Chapelle Notre-Dame-du-Glaive à Cabasse
 Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem à Fréjus
 Chapelle des Parisiens à Plan-d'Aups-Sainte-Baume
 Chapelle Notre-Dame de la Pépiole à Six-Fours
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié au Val

 Vaucluse
 Chapelle Notre-Dame-de-Clairmont d'Apt
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde d'Apt
 Chapelle Notre-Dame de la Brune du Barroux
 Chapelle Notre-Dame de Beauvoir de Beaumont-de-Pertuis
 Chapelle Notre-Dame-du-Pont de Bollène
 Chapelle Notre-Dame-des-Excès de Cairanne
 Chapelle Notre-Dame-des-Vignes de Cairanne
 Chapelle Notre-Dame de Santé de Carpentras
 Chapelle Notre-Dame des Vignères de Cavaillon
 Chapelle Notre-Dame-de-Nazareth d'Entrechaux
 Chapelle Notre-Dame de Lamaron de Lagarde-d'Apt
 Chapelle Notre-Dame-du-Groseau de Malaucène
 Chapelle Notre Dame des Grace de Monteux
 Chapelle Notre Dame du Salut de Murs
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose de Pernes-les-Fontaines
 Chapelle Notre-Dame-des-Abcès de Pernes-les-Fontaines
 Chapelle des Notre-Dame des vignerons de Rasteau
 Chapelle Notre-Dame de la Consolation de Sainte-Cécile-les-Vignes
 Chapelle Notre-Dame-des-Vignes de Visan

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal, Montréal
 Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur dans la Basilique Notre Dame de Montréal

Chapelle Notre-Dame ancien nom de la Chapelle des Macchabées de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève ; 
 Chapelle Notre-Dame du Scex, au-dessus de Saint-Maurice dans le canton du Valais ;
 Chapelle Notre-Dame-des-neiges de La Gueulaz, sur la commune de Finhaut dans le canton du Valais ;
 Chapelle de Notre-Dame des Neiges, les Plans-sur-Bex dans le canton de Vaud.
 Chapelle Notre-Dame de Montban à Farvagny, dans la commune de Gibloux, dans le canton de Fribourg. 
 Chapelle Notre-Dame à Posat, dans la commune de Gibloux, dans le canton de Fribourg

Voir aussi

Notes et références
 

NotreDame
~